Villaescusa steht für:
 Villaescusa (Kantabrien), eine spanische Gemeinde in der Region Kantabrien.
 Villaescusa (Zamora), eine spanische Gemeinde in der Provinz Zamora in der Region Kastilien und León.
 Villaescusa de Haro, eine spanische Gemeinde in der Provinz Cuenca in der Region Kastilien-La Mancha.
 Villaescusa de Roa, eine spanische Gemeinde in der Provinz Burgos in der Region Kastilien und León.
 Villaescusa la Sombría, eine spanische Gemeinde in der Provinz Burgos in der Region Kastilien und León.